Хинтербрюль () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Мёдлинг. Население составляет 4002 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 16,93 км². Официальный код — 31712.

В 1883 году Хинтербрюль соединила с Мёдлингом первая в мире линия электрического трамвая.

Во второй половине XX века в «детской деревне» под Хинтербрюлем работал выдающийся психолог Ганс Аспергер.

В коммуне расположено крупнейшее подземное озеро Европы Зеегротте.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бенно Мольдан (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 местный список: 6 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Партия D.B.A. занимает 2 места.

Персоналии 
 Фердинанд Георг Вальдмюллер (1793—1865), австрийский художник — скончался в Хинтербрюле

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии